John Nance Garner, Amerikaans politicus
 John Garner, Engels golfer